Andreas Thom ist der Name folgender Personen:

* Andreas Thom (Schriftsteller) (1884–1943), österreichischer Schriftsteller und Lehrer
 Andreas Thom (Fußballspieler) (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Andreas Thom (Mathematiker) (* 1977), deutscher Mathematiker